Orlanka () – nazwa toponimów i hydronimów w Polsce i w Rosji

Polska

Miejscowości 
 Orlanka – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Bielsk Podlaski

Cieki 
 Orlanka – rzeka, dopływ Narwi
 Orlanka – struga, dopływ Orli
 Orlanka – struga, dopływ Paniówki

Także 
 Orlanka – nieczynny  przystanek kolejowy w Antonowie, w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Orla

Białoruś 
 Orlanka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim

Rosja

Miejscowości 
 Orlanka – wieś w obwodzie orłowskim
 Orlanka – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Orlanka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Orlanka – osiedle typu wiejskiego w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Orlanka – wieś w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego
 Orlanka – wieś w obwodzie smoleńskim

Rzeki 
 Orlanka – dopływ Soka w obwodzie samarskim
 Orlanka – dopływ Piesoczni w obwodzie kałuskim
 Orlanka – dopływ Suczji w obwodzie orłowskim

Zobacz też 
 Orla

Strony ujednoznaczniające